Francisco Cervantes ist der Name folgender Personen:

* Francisco Cervantes de Salazar (1514?–1575), spanischer Autor
 Francisco Eduardo Cervantes Merino (* 1953), mexikanischer Bischof
 Francisco Figueroa Cervantes (* 1975), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Zamora